Compañía de las Indias Orientales puede referirse a:

Empresas históricas europeas 

 Compañía Austriaca de las Indias Orientales, activa entre 1775-1785 
 Compañía Británica de las Indias Orientales, activa entre 1600-1874 
 Compañía Danesa de las Indias Orientales activa entre 1616-1650 (primera compañía), 1670-1729 (segunda compañía) 
 Compañía Francesa de las Indias Orientales activa entre 1664-1794 
 Compañía Genovesa de las Indias Orientales fundada en 1644 
 Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales activa entre 1602-1799 
 Compañía portuguesa de las Indias Orientales activa entre 1628-1633 
 Compañía Sueca de las Indias Orientales activa entre 1731-1813

Véase también 
 Compañía de las Indias 
 Compañía de las Indias Occidentales